Abdulrahman Al-Shammari – calciatore kuwaitiano
 Bader Mohammed Najem Al Shammari – calciatore kuwaitiano
 Hussain Ali Al Shammari Hakem – calciatore kuwaitiano
 Khaled Al-Shammari – ex calciatore kuwaitiano
 Moahmmed Ali Ayed Mutlaq Al Shammari – calciatore emiratino
 Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari – calciatore iracheno
 Nohair Al-Shammari – ex calciatore kuwaitiano
 Saad Al-Shammari – ex calciatore qatariota